Sauer bezeichnet

 geschmackliche Empfindung, siehe Geschmacksqualitäten und Geschmack (Sinneseindruck) #Physiologie
 Eigenschaft von Säuren
 umgangssprachlich für Wut oder Verärgerung
 im Druckwesen eine bezahlte, aber noch nicht geleistete Arbeit
 die Kurzform für Sauerteig, vor allem in Wendungen wie „Anfrischsauer“
 Sauer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Sauer bezeichnet in der Geografie:
 Sauer (Altenau), Zufluss der Altenau im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Sauer (Taft), Zufluss der Taft im Landkreis Fulda, Hessen
 Sauer (Mosel) (franz. Sûre), Zufluss der Mosel in Belgien, Luxemburg und Deutschland
 Sauer (Rhein) (auch Saarbach), Zufluss des Rheins in Deutschland und Frankreich
 Sauer (Südafrika), Ortschaft in der Provinz Westkap, Südafrika

Sauer bezeichnet
 J. P. Sauer & Sohn, Waffenunternehmen
 W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder) Orgelbauunternehmen
 Sauer GmbH & Co. KG, Hersteller von Kunststoffverpackungen

Siehe auch:
 Saur
 Saure
 Saurer
 Sour (Begriffsklärung)